Женская сборная России по шахматам представляет Россию на женских международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Российская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2536 (2010).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2013

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах:

 Александра Костенюк (7 раз: 1998, 2002—2012)
 Екатерина Ковалевская (1994, 1998—2006) и Татьяна Косинцева (2002—2012) (обе по 6 раз)

 На командных чемпионатах мира: Надежда и Татьяна Косинцевы (обе по 3 раза)

 На командных чемпионатах Европы: Александра Костенюк (5 раз)

Трансферы

Тренеры 
 Александр Панченко — 1992
 Марат Макаров — 1992
 Валерий Чехов — 1994
 Наум Рашковский — 1996—1998
 Капитан Галина Струтинская — 1997
 Марат Макаров — 1999
 Юрий Якович — 2000—2005
 Юрий Дохоян — 2006—2011
 Алексей Коротылев — 2011
 Сергей Рублевский — 2012

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Трёхкратный победитель — 2010, 2012, 2014
  Трёхкратный серебряный призёр — 1998, 2002, 2006
  Трёхкратный бронзовый призёр — 1996, 2000, 2004

Всего: 9 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Двукратный чемпион — 2017, 2021
  Пятикратный серебряный призёр — 2007, 2009, 2011, 2015, 2019
  Бронзовый призёр — 2013

Всего: 8 медалей

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Семикратный чемпион — 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021
  Серебряный призёр — 2013
  Двукратный бронзовый призёр — 2003, 2005

Всего: 10 медалей

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашних шахматных олимпиадах 1994, 1998 и 2010 на правах хозяев Россия выдвигала помимо основной ещё две сборные:

Три девушки в личном зачёте сумели завоевать серебряные медали: Анастасия Боднарук (Россия—2, 2010), Алина Кашлинская (Россия—2, 2010) и Александра Костенюк (Россия—3, 1998)

См. также 
 Сборная России по шахматам

Примечания

Ссылки 

 Результаты сборной на Олимпиаде 2012 в Стамбуле
 Сборные России на сайте РШФ

Ш
Р
Шахматы в России